Dense fait référence à la densité.

Le terme peut également désigner : 

 Dense, un album de Robert Charlebois
 Dense, un album de Sheila

Page d'homonymie connexe 

 Densité (homonymie)